Mona Lisa è il nome in varie lingue del quadro Monna Lisa di Leonardo da Vinci. Può inoltre riferirsi a:

Cinema
 Mona Lisa – film britannico del 1986

Musica
 Mona Lisa – brano musicale del 1950 scritto da Ray Evans e Jay Livingston per il film La spia del lago
 Mona Lisa – album discografico di Santo & Johnny del 1966
 Mona Lisa – canzone di Britney Spears del 2005
 Mona Lisa – album discografico di Joell Ortiz e Apollo Brown del 2018

Persone
 Mona-Lisa Pursiainen (1951-2000) – velocista finlandese
 Monalisa Codling (1977) – ex rugbista a 15 e dirigente d'azienda neozelandese

Altro
 Mona Lisa – nave da crociera
 Cratere Mona Lisa – cratere di Venere